Радио UMUT () — музыкальная радиостанция города Анталия, Турция, специализирующаяся на вещании фолк-музыки. Радиостанция ведёт вещание на территории провинции Анталия и в Интернете.

На волнах радио выходит еженедельная программа «Событие недели» на русском языке.

Награды 

 1995 - …
 1996 - Награда в области Турецкой народной музыки от министерства культуры Анталии;
 1997 - Почетная награда губернатора Антальи за информационную поддержку о землетрясении 17 августа;
 1998 - Приз университета Акдениз, по результатам исследования Факультета Связи на радио «Umut» звучат самые популярные песни;
 1999 - За программу посвященную правильному произношению;
 2000 - Награда губернатора Анталии;
 2001 - самое популярное радио по версии газеты «CEM GAZETESİ'»;
 2009 - турецкой народной музыки.

Примечания

См. также 
 Официальный сайт радиостанции UMUT 
Radyo Dinle

Радиостанции Турции
Музыкальные радиостанции
Радиостанции на турецком языке